Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2018. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2019, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Squadre partecipanti 

Dal Gruppo Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Gruppo Zonale I

Argentina vs. Colombia

Gran Bretagna vs. Uzbekistan

Austria vs. Australia

Svizzera vs. Svezia

Serbia vs. India

Canada vs. Paesi Bassi

Ungheria vs. Repubblica Ceca

Giappone vs. Bosnia ed Erzegovina

Note

Voci correlate
Coppa Davis 2018
Coppa Davis 2018 Gruppo Mondiale

Spareggi